Matlock peut désigner:
 Matlock, le chef-lieu du Derbyshire au Royaume-Uni.
 Matlock, une série télévisée.
 Matlock, une ville du comté de Sioux, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme